Michigamme (lac)
Michigamme (rivière)